Tabakfabrik steht für:
 Tabakfabrik, Fabrik, in der Tabak hergestellt (Tabak #Fermentation) und verarbeitet wird (Tabak #Aufbereitung)

 Gail’sche Tabakfabrik, siehe Gail’sche Zigarrenfabrik
 Tabakfabrik Duisburg, siehe Kindertagesstätte Hansegracht
 Tabakfabrik (Krems an der Donau), siehe Kunsthalle Krems
 Tabakfabrik (Iosefin), siehe Zigarettenfabrik Temeswar
 Tabakfabrik Klagenfurt, siehe Viktringer Vorstadt #Tabakfabrik
 Tabakfabrik Linz
 Tabakfabrik Ottakring
 Tabakfabrik (Rovereto)

Siehe auch:
 Zigarrenfabrik
 Zigarettenfabrik